Nygaard ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Nygaard (* 1990), norwegischer Skilangläufer
 Christoffer Nygaard (* 1986), dänischer Automobilrennfahrer
 Hannes Nygaard (* 1949), deutscher Unternehmensberater und Schriftsteller
 Hjalmar Carl Nygaard (1906–1963), US-amerikanischer Politiker
 Jeff Nygaard (* 1972), US-amerikanischer Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 John Nygaard (* um 1925), dänischer Badmintonspieler
 Klaus Nygaard (* 1957), dänischer Meeresbiologe
 Kristen Nygaard (1926–2002), norwegischer Mathematiker und Informatiker
 Kristen Nygaard (Fußballspieler) (Kristen Nygaard Kristensen; * 1949), dänischer Fußballspieler 
 Marc Nygaard (* 1976), dänischer Fußballspieler
 Marius Nygaard (1838–1912), norwegischer Lehrer und Sprachforscher
 Olaf Nygaard (1894–1978), norwegischer Radrennfahrer
 Olivia Lykke Nygaard (* 2001), norwegische Handballspielerin
 Sveinung Nygaard, norwegischer Filmkomponist und Musikproduzent
 Vanessa Nygaard (* 1975), US-amerikanische Basketballspielerin und -trainerin
 William Nygaard (* 1943), norwegischer Herausgeber

Nygaard steht für:
 Nygaard (Oslo), Wohnhaus und Kulturdenkmal in Oslo, Norwegen

Siehe auch:
 Nygaard-Østby
 Nygård